Ясный — посёлок в Пинежском районе Архангельской области. Административный центр Шилегского сельского поселения, куда также входят деревни и посёлки: Березник, Земцово, Русковера, Таёжный, Шилега.

География 
Ясный расположен на левом береге реки Пинега, притоке Северной Двины. Находится на расстоянии 198 км от Архангельска, в 20 км от районного центра Карпогоры. Улицы посёлка Ясный: Дачная, Железнодорожная, Заречная, Лесная, Мира, Молодёжная, Набережная, Новая, Новоселов, Октября, Парковая, Победы, Речной пер., Северная, Таежная, Энергетиков, Юности.

Экономика 
Есть сообщение по железной дороге. В посёлке — действует сотовая связь операторов: "Yota", «МегаФон», «МТС», «Теле2», "Билайн".
Автомобильная дорога Архангельск — Ясный действует круглый год, но весной и после продолжительных дождей пригодна только для движения автомобилей повышенной проходимости. На дороге два пересечения с рекой Пинега. На одном из них (у посёлка Ясный) действует паромная переправа и понтонный мост, на другом (у посёлка Белогорский) — понтонный мост.

Железнодорожная станция Карпогоры-Товарные расположена на расстоянии 4 километра от посёлка.

В посёлке действует Усть-Покшеньгский леспромхоз, который является градообразующим предприятием.

Население 

Численность населения посёлка, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, составляло 1299 человек В 2009 году числилось 1580 человек. В 2002 году было 1600 человек.

Примечания

Карты 
 

Населённые пункты Пинежского района